Санта-Кроче ( «Святой Крест») — один из шести исторических районов Венеции. Расположен в центре, между районами Сан-Поло и Каннареджо.

В западной части района находится большая парковка для тех, кто приехал в Венецию на личном автомобиле или автобусе. Парковка располагается на .

Из достопримечательностей можно выделить церкви Сан-Джакомо делл’Орио (), Сан-Николо да Толентини, Сан-Стае, Сан-Симеоне Гранде и Сан-Симеоне Пикколо.

Санта-Кроче мало посещается туристами, в основном, в районе Гранд-канала, на котором располагаются дворец Фондако деи Турки, где в настоящее время находится , а также дворец Ка' Пезаро с Музеем восточного искусства () и Международной галереей современного искусства ().